Селецкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Селецкая волость (Холмогорский уезд) — в составе Архангельской губернии
 Селецкая волость (Пружанский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Селецкая волость (Галичский уезд) — в составе Костромской губернии
 Селецкая волость (Трубчевский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии
 Селецкая волость (Бельский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Селецкая волость (Краснинский уезд) — в составе Смоленской губернии